Об'єкти NGC
Волосся Вероніки (сузір'я)
Взаємодіючі галактики
Пекулярні галактики